Pamalayan (Cikelet), een plaats in Indonesië
Pamalayan (Cijeungjing), een plaats in Indonesië
Pamalayan (Cisewu), een plaats in Indonesië
Pamalayan (Bayongbong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing